Juice=Juice (яп. произн. Дзюсу Дзюсу) — японская идол-группа. Изначально позиционировалась как поп-группа, состоящая из стажёрок Hello! Project (Hello Pro Kenshusei). (Hello! Project — коллектив молодых певиц, продюсируемый Цунку. Все девушки в нём находятся под контрактом с агентством по поиску талантов Up-Front Promotion.)

В конце 2013 года на Japan Record Awards группа получила «New Artist Award» и номинировалась на приз «Best New Artist», но уступила.

Состав 

* Все цвета приблизительные.

Бывшие участницы

Дискография

Синглы

Видеоклипы

Награды и номинации

Japan Record Awards 
Japan Record Awards — крупнейшая церемония вручения премий, проводимая ежегодно .

См. также 
 S/mileage
 Cute
 Berryz Kobo
 Morning Musume

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гёрл-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Группы Hello! Project
Детские музыкальные коллективы
Появились в 2013 году в Японии
Секстеты